Kronika wypadków miłosnych – powieść Tadeusza Konwickiego
 Kronika wypadków miłosnych – film Andrzeja Wajdy, ekranizacja powieści